Миланский университет Бикокка (, UNIMIB) — государственный , расположенный в Милане, Италия, обеспечивающий образование для студентов (бакалавриат), аспирантов и послевузовское профессиональное образование. Университет Бикокка, основанный в 1998 году, был признан лучшим из 100 университетов возрастом до 50 лет по рейтингу журналом Times Higher Education в 2014 году в 21-й позиции по списку в мире и первым в Италии.

История 

В середине 1980-х годов появилась необходимость находить районы, в которых можно было бы открыть новый университетский центр, параллельно с возможностью реорганизовать обширные заброшенные районы городской территории Милана. Главной целью было отстранение государственного университета, расположенного в центральной части города через Феста-дель-Пердоно, чьи департаменты испытывали серьёзные трудности в поддержании постоянного роста потока зачисленных студентов (более девяноста тысяч против максимального предела в сорок тысяч, установленного законом № 590 от 1982 года).

Первое заселение в  началось к осени 1991 года, когда в области под названием Сеньянино стартовала государственная программа по экологическим наукам на факультете наук Миланского университета. Был предусмотрен план четырёхлетнего развития (1986—1990 годы). За этим последовали другие государственные программы: диплом по специальности «Материаловедение» факультета математических, физических и естественных наук (октябрь 1994 год) и диплом по биотехнологии для сотрудничества пяти различных факультетов (октябрь 1995 года). Кроме того, в 1997—1998 учебных годах экономический факультет и второй юридический факультет, учреждённые в Миланском университете, переехали в Бикокку в 1993—1994 и 1994—1995 годах соответственно, с целью перемещения их в новый университет, когда он был создан.

В сентябре 1993 года решением совета муниципалитета Милана в качестве места для нового университета была выбрана большая территория на севере Милана — Бикокка. Эта область была занята промышленным комплексом Pirelli до 1980-х годов, и новый кампус был частью более крупного городского проекта обновления.

«Второй университет Милана» был учреждён министерским декретом (DM) 10 июня 1998 года. Следующим шагом было назначение ординарного комитета в составе десяти членов (позднее он был объединён с двенадцатью в соответствии с немецкой маркой 12.03.1999 года № 92, в которой университет также был переименован в «Университет Милана-Бикокка»). Комитет оставался в должности до создания академических органов (Академический сенат и Совет директоров), которые вступили в должность 1 ноября 1999 года.

Первый учебный год университета состоялся в 1998—1999 годах. В качестве эмблемы был выбран октаэдр, заимствованный из «Божественной пропорции» Лука Пачоли (модифицированный по сравнению с исходной фигурой с устранением из промежуточных линий и вставки в клетке макета), символизирующий многопрофильную природу университета.

Миланский университет Бикокка — это междисциплинарный университет, предлагающий широкий спектр академических программ в различных дисциплинах: экономика, информатика, статистика, право, образование, социология, медицина и хирургия, математика, естественные науки, физика и астрофизика, химия, информатика, биотехнология и психология.

Кампус 
Миланский университет Бикокка расположен в северной окраине Милана, где до конца 1980-х годов располагался промышленный комплекс Pirelli. Промышленная зона была перестроена архитектором Витторио Греготти в городской комплекс, включающий исследовательские лаборатории Миланского университета Бикокка и студенческие общежития.

Кампус Монца-Лиссоне-Ведано-аль-Ламбро 

Кампус, созданный в 1999 году, расположен в районе, прилегающем к , с которым он сотрудничает и является домом для факультета медицины и хирургии и состоит из различных зданий:
 U8, где расположены лаборатории, комната для микроскопов, комната для анатомии и классные комнаты для курсов медицины и хирургии, ухода за больными, физиотерапии, нейротерапии и психомотричества возраста, методы медицинской радиологии для изображений и лучевая терапия, акушерство и магистратура по сестринским наукам и медицинской биотехнологии.
 U18, где расположены компьютерные лаборатории и аудитории для курсов медицины и хирургии, стоматологии и зубных протезов, сестринского дела, физиотерапии, нейротерапии и психомотричества возраста, методы медицинской радиологии изображений и лучевой терапии, акушерство.
 U28, где расположен международный центр биомедицинских исследований, открыт в 2015/2016 учебном году.
 U38 (Вилла Серена, здание, принадлежащее больнице Сан-Херардо), где расположены курсы по стоматологии и зубному протезированию и гигиене полости рта (в стоматологической клинике), курсы по уходу, акушерству и методам медицинской радиологии для изображений и радиотерапии и научно-исследовательский центр общественного здравоохранения.

Эти здания расположены в университетском городке на улице , между муниципальными районами Монца, Лиссоне и Ведано-аль-Ламбро.

До 2013—2014 учебного года здание U58 также было частью университетского городка, в больнице Умберто I в Монце, где проходил учебный курс по организационным наукам.

Организация 

В Университете Милана-Бикокка есть восемь факультетов:
 Факультет экономики и статистики
 Научный факультет образования
 Юридический факультет
 Факультет математики, физики и естествознания
 Медицинский факультет (находится в Монца, Лиссоне и Ведано-аль-Ламбро, в )
 Факультет психологии
 Факультет социологии

Число студентов в университете неуклонно росло с момента его открытия: в его первый учебный год было 15 300 студентов, которые выросли до 27 481 в 2003—2004 годах, а к 2005—2006 годам их было более 30 000.

Ректоры 
  (1998—2013);
 Кристина Месса () (2013—2019);
 Джованна Яннантуони () (с 2019 года).

Споры 
В 2010 году некоторые из преподавателей университета были вовлечены в расследовании в  в город-порте на юге Италии Бари под названием Сделай это  относительно предполагаемых нарушений в публичных конкурсах для профессоров. В том же опросе, в котором приняли участие 35 преподавателей, также участвовали преподаватели из других университетов: , Университет Сассари, , , Трентский университет,  и .

Второго марта 2022 года, университет отменил курс лекций профессора  по произведениям русского писателя Ф. М. Достоевского по причине национальности литератора. После волны протестов и личного обращения профессора, лектор университета восстановил курс.

См. также 
 
 
 Милан

Примечания

Литература 
 Anelli P., Bonvini G., Montenegro A., Pirelli 1914—1980. Strategia aziendale e relazioni industriali nella storia di una multinazionale. Primo tomo, Dalla prima guerra mondiale all’autunno caldo, Franco Angeli, Milano, 1985.
 Bolchini, P., Pirelli 1914—1980. Strategia aziendale e relazioni industriali nella storia di una multinazionale. Secondo tomo, Il gruppo Pirelli-Dunlop: gli anni più lunghi, Franco Angeli, Milano, 1985.
 Grassi L., Cogliati Arano L., La Bicocca degli Arcimboldi, Industrie Pirelli, Milano, 1977.
 Leotta, N. (a cura di), La nascita di una università nuova: Milano-Bicocca. Dal lavoro di fabbrica alla fabbrica del sapere, Skira editore, Milano, 2002.

Ссылки 
 

Учебные заведения, основанные в 1998 году
Появились в 1998 году в Италии
Университеты Милана